Ел Ранчиљо има више значења:

 Ел Ранчиљо (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Ранчиљо (Сан Игнасио Серо Гордо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику